Дорогуча — топоним:

Россия 
 Дорогуча — река, протекает по территории Нижегородской области и Республики Марий Эл, левый приток Волги.
 Дорогуча — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.